Сендзишув-Малопольски () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ропчицко-Сендзишувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 22 588 человек (на 2005 год).

Демография 
Данные по переписи 2005 года:

Поселения 
 Бендземысль
 Боречек
 Борек-Вельки
 Церпиш
 Чарна-Сендзишовска
 Гура-Ропчицка
 Кавенчин-Сендзишовски
 Кленчаны
 Кшива
 Руда
 Шкодна
 Волица-Лугова
 Волица-Пяскова
 Загожице

Соседние гмины 
 Гмина Ивежице
 Гмина Кольбушова
 Гмина Нивиска
 Гмина Острув
 Гмина Ропчице
 Гмина Свильча
 Гмина Велёполе-Скшиньске

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства